

Geografia 
Regno Unito
 Cheddar – paese del Somerset, in Inghilterra
 Gola di Cheddar – gola delle Mendip Hills, nel Somerset, in Inghilterra
 Cheddar Reservoir – lago del Somerset, in Inghilterra
 Cheddar Yeo – fiume del Somerset, in Inghilterra

Altro 
 Cheddar – formaggio inglese
 Uomo di Cheddar – fossile
 Cheddar Valley line – linea ferroviaria del Somerset, in Inghilterra
 Cheddar – episodio della terza stagione della serie televisiva Brooklyn Nine-Nine